LEM peut faire référence à une :

Abréviation
 Lunar Excursion Module, Module lunaire Apollo,  du programme spatial américain Apollo ;
 « Loi de l'Emmerdement Maximal » (ou Loi de Murphy) ;
 Law of Excluded middle, en français « principe du tiers exclu », un principe mathématique ;
 Les Experts : Miami ou Les Experts : Manhattan, deux séries télévisées policières américaines ;
 Legendary Eagle Master: dans le jeu Counter-Strike : Global Offensive, LEM est le  rang sur un total de 16 de la classification des joueurs dans le mode compétitif ;

Entreprise
 Laboratoire d'électrotechnique de Montpellier, un laboratoire de recherche français de l'Université de Montpellier ;
 Laboratoire d’études maritimes,  est une société algérienne d’ingénierie côtière, maritime et hydraulique ;
 Laboratoire d'étude des microstructures - UMR 104, une unité mixte de recherche française CNRS-ONERA ;
 Laboratoire d'études sur les monothéismes (LEM), laboratoire de recherche CNRS ;
Laboratoire d'Electrochimie Moléculaire - UMR 7591, une unité mixte de recherche CNRS / Université Paris Diderot - Paris 7.

Personne
 Stanisław Lem, auteur polonais de science-fiction ;
 Gerard van der Lem, footballeur néerlandais devenu entraîneur.
 L'International Plant Names Index utilise l'abréviation « Lem. » pour faire référence à Charles Antoine Lemaire, comme dans l'illustration de la page qui lui est consacrée.

Voir aussi 
 LEEM